Оле — мужское имя.

Носители 
 Нидал, Оле
 Рёмер, Оле
 Сетер, Оле
 Булл, Оле
 Эстмо, Оле
 Бойст, Оле фон
 Бишоф, Оле
 Ворм, Оле
 Иверсен, Оле
 Оле Лукойе — литературный персонаж.
 Оле Лукойе (группа)
 Оле, Эдуард (1898—1995) — эстонский художник.

См. также 
 Оле — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 Бассоль-Оле ()
 Оле — репатриант в Израиль
 О ле Ао О ле Мало — высшая государственная должность в Государстве Самоа
 Ольсен («сын Оле»)
 «Оле-оле-оле» — футбольная кричалка/речёвка 
 OLE — технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты, разработанная корпорацией Майкрософт
 Olé (газета)